Noskowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Noskowo (Września) (1939–45: Nassau, Kreis Wreschen/Posen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Noskowo (Sławno) (Notzkow, Kreis Schlawe/Pommern)